Жаннере́ () — фамилия французского происхождения.

Известные носители:
 Жаннере, Полин (род. 1987) — французская кёрлингистка.
 Жаннере, Пьер (1896—1967) — французский архитектор и дизайнер.